Algerian Ligue Professionnelle 1 (Arabisch:الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم), eerder bekend als Championnat National 1 is de hoogste nationale voetbalcompetitie van Algerije die wordt georganiseerd door de Fédération Algérienne de Football (FAF).

De competitie is opgericht in 1962, toen Algerije een onafhankelijk land werd. Op 21 augustus 2010, maakte de FAF bekend dat de naam van de competitie zou veranderen naar Ligue Professionnelle 1. Dit om de professionalisering van de competitie weer te geven.

Er nemen zestien clubs deel aan de competitie. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de CAF Champions League. De nummer 3 plaatst zich voor de CAF Confederation Cup. De onderste drie teams degraderen naar de Ligue 2, waarna de beste drie clubs uit laatstgenoemde competitie promoveren naar het hoogste niveau.

Naamswijzigingen
De competitie werd onder verschillende namen gespeeld:
 - 1962-1963: Critérium Honneur
 - 1963-1964: Division Honneur
 - 1964-1966: National
 - 1966-1977: National I
 - 1977-1998: Division 1
 - 1998-2002: Super Division
 - 2002-2010: Division 1
 - 2010-: Ligue 1

Kampioenen 
De lijst van Algerijnse kampioenen sinds de onafhankelijkheid.

Kampioenschappen per club

Topscorers per seizoen 
Topscorers per seizoen sinds 2000.

Eeuwige ranglijst 
 57 = Aantal seizoenen dat clubs in eerste klasse speelden sinds de onafhankelijkheid. De clubs die in 2020/21 in 1ste klasse spelen staan vetgedrukt.

Voetbal in Algerije
Nationale voetbalcompetitie in Afrika